Gunj est un personnage fictif de l'univers des Royaumes oubliés, campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons. À l'origine, le personnage est née de la série de livres "dont vous êtes le héros" 1 contre 1, lancé dans les années 1980 par Donjons et Dragons. Il apparaît ensuite dans La trilogie du Val Bise, celle des Héros de Phlan et The Fighters ainsi que dans le jeu vidéo Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor.

Présentation 

Gunj n'était qu'un jeune orphelin lorsqu'il fut récupéré par un moine d'une cité-temple ecclésiastique (Bremen ?) faisant partie des Dix-Cités du Valbise. On ignore d'où il vient et ce qu'il est advenu de son peuple ou de ses parents. Le demi-orc grandit et étudia parmi les moines de la cité, se montrant discret et réservé. Très vite il devint adulte et son côté orc le poussa à l'aventure, explorant les alentours pour se dépasser, affronter divers dangers là où ses capacités physiques trouvaient leurs sens. Lorsque Garth le maître du Vent du Nord, un Moine/Rôdeur avisé et spécialiste des contrés glacées, fut envoyé par les moines à la recherche du légendaire Sabre de Glace : une ancienne et puissante relique disparue dans les terres hostiles et désolées du Bout du Monde, Gunj choisit de l'accompagner. Mais la région inhospitalière du Vabise où se trouve cette relique est hélas peuplée de monstres et de pièges qui sont autant de gardiens de cette arme légendaire. Le demi-orc est un compagnon imposant (2,10 m pour 125 kg), d'une peau dont la couleur tire beaucoup plus vers le vert que le gris, mais fiable avec un calme qui laisse à peine transparaître une colère parfois à fleur-de-peau. Durant le voyage, Garth se rendra compte qu'il en compétition avec un viking de la Tribu de l'Élan : Uthrac, accompagné du fils du chef du clan Wulfgar. Les deux adversaires découvriront que l'artefact qu'ils cherchent est gardé par la grande prêtresse des glaces Iyraclea. Gunj vivra ensuite d'autres aventures durant un voyage initiatique à travers la côte des épées, rencontrant des personnages comme Danilo Thann, entre autres.

Compétences 

Gunj (Moine 8/ Rôdeur 7) est un moine doué autant pour le combat à mains nues que pour le maniement des armes à deux mains (bâton, hache à deux main, marteau de guerre, etc.), sa spécialité. Il est d'ailleurs d'une dextérité étonnante pour un orc (DEX 16 dans Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor) malgré sa robustesse. En tant que rôdeur il est devenu compétent dans les zones glacées mais aussi, plus tard, en milieu tropical et forestier. Déjà imposant à la base, Gunj possède un don étrange (probablement dû a un sort de Permanence dont il aurait été la cible enfant) qui lui permet de doubler de taille (Agrandissement) un certain temps lorsqu'il perd son sang-froid et cède à la colère.

Analyse 

On peut voir dans le don spécial de Gunj, une allusion au personnage Hulk de Marvel. Par ailleurs Marvel comics a rendu le clin d'œil en faisant apparaître dans sa série Les Exilés une version interdimensionnelle de Hulk coiffée (queue-de-cheval) et vêtue comme Gunj (mais en mauve au lieu de marron-beige). Les vêtements modestes de Gunj et son style rappellent la tenue du personnage Kwai Chang Caine de la série télévisée Kung Fu.

Voir aussi 
 Gunj apparait en tant que personnage jouable dans le jeu vidéo Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor sur PC.
 En clin d'œil au personnage de Gunj, une version de Hulk vêtue comme lui apparaît dans la série Les Exilés de Marvel.

Personnage des Royaumes oubliés